San Rocco ima više značenja:
 San Rocco, Alessandria
 San Rocco, Asti
 San Rocco, Bergamo
 San Rocco, Bologna
 San Rocco, Chieti
 San Rocco, Como
 San Rocco, Cremona
 San Rocco, Cuneo
 San Rocco, Firenze
 San Rocco, Genoa
 San Rocco, Lecco
 San Rocco, Mantua
 San Rocco, Milano
 San Rocco, Padova
 San Rocco, Parma
 San Rocco, Pavia
 San Rocco, Pesaro-Urbino
 San Rocco, Piacenza
 San Rocco, Pistoia
 San Rocco, Reggio Emilia
 San Rocco, Rovigo
 San Rocco, Sondrio
 San Rocco, Terni
 San Rocco, Torino
 San Rocco, Treviso
 San Rocco, Udine
 San Rocco, Verbano-Cusio-Ossola
 San Rocco, Verona
 San Rocco, Vicenza
 San Rocco, Viterbo